Сан Херонимо Текоатл има више значења:

 Општина Сан Херонимо Текоатл (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Херонимо Текоатл (Сан Херонимо Текоатл, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику